Département de Boundiali är ett departement i Elfenbenskusten.   Det ligger i distriktet Savanes, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Yamoussoukro. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Département de Boundiali är platt åt nordost, men åt sydväst är den kuperad.

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är mars, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är augusti, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Savanes (distrikt i Elfenbenskusten)